Тимуридское искусство — это художественный стиль, который образовался во время правления династии Тимуридов (1370—1507). Тимуридское искусство примечательно тем, что оно использовало и персидский, и китайский стили. После упадка империи Тимуридов этот художественный стиль продолжал оказывать влияние на другие культуры Передней и Центральной Азии.

История 
Тимуридская империя была основана Тимуром Хромым в 1370 году. После завоевания города Тимуриды обычно оставляли в живых местных ремесленников и депортировали их в Самарканд, столицу государства Тимуридов. В результате покорения Тимуридами Персии многие персидские художественные черты переплелись с монгольским искусством. Привлечение ремесленников из завоёванных Тимуром земель в Самарканд поспособствовало тому, что город стал одним из центров исламского искусства; потомки Тимура, в особенности его внук Улугбек, также покровительствовали искусству. Сын Тимура Шахрух перенёс столицу империи в Герат, который стал новым центром науки и культуры. Многие Тимуриды приняли персидскую культуру в качестве своей.

Иллюстрации рукописей и настенные росписи 
Тимуридское искусство вобрало и улучшило традиционную персидскую концепцию «Искусств Книги». Рукописи новых тимуридских художественных произведений делались на иллюстрированной бумаге (а не на пергаменте) и создавались художниками империи. Эти иллюстрации отличались своими богатыми цветами и изысканным дизайном. Благодаря качеству миниатюр в этих рукописях, «гератская школа [иллюстрации рукописей] часто считается апогеем персидской живописи», как заметила Сьюзан Елман из Метрополитен-музея.

Живопись не ограничивалась рукописями, поскольку многие тимуридские художники также создавали причудливые настенные росписи. Многие из этих росписей показывали пейзажи, характерные и для персидской, и для китайской художественной традиции. Хотя темы этих произведений были заимствованы из других культур, тимуридская настенная живопись в конце концов получила свой уникальный стиль. Монгольские художественные традиции не были полностью вытеснены: сильно стилизованные изображения человеческих фигур в тимуридском искусстве XV века продолжили эти традиции.

Металлические изделия, керамика, художественная резьба 
В империи Тимуридов производили качественные металлические изделия. Часто использовали такие материалы, как сталь, железо, медь, латунь или бронза; известны изделия из стали, инкрустированные серебром. После краха империи Тимуридов их традиции изготовления металлических изделий продолжили в империи Сефевидов.

Тимуридская керамика напоминала китайский фарфор. Резьба по жаду также присутствовала в тимуридском искусстве.

Наследие 
После упадка империи Тимуридов в конце XV века культурная традиция была частично продолжена в Османской, Сефевидской и Могольской империях.

Галерея

См. также 
 Тимуридский Ренессанс

Примечания

Литература 
 Encyclopédie de l’Islam, Brill, 1960 (2e édition)
 S. Blair et J. Bloom, The art and architecture of Islam 1250—1800, Yale university press, 1994
 C.E. Bosworth, Les dynasties musulmanes, Actes Sud, coll. Sinbad, 1996
 L. Golombek et M. Subtenly, Timurid and culture: Iran and central Asia in the fifteeth century, vol VI de Studies in islamic art and architecture, Brill, 1992
 A.S. Mélikian-Chirvani, Le bronze iranien, Paris : musée des arts décoratifs, 1973
 W.R. Pinder, Jade from the Islamic world, The xorld of jade, Marg, 1992
 A.U. Pope, Persian Architecture, Londres et New-York, 1965
 F. Richard, Splendeurs Persanes, manuscrits du XIIe au XVIIe siècle, Paris : BNF, 1997
 J. Soustiel, La céramique islamique, office du livre de Fribourg, 1985

Ссылки 

и
т